Сухоруков, Алексей:
 Сухоруков, Алексей Фадеевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Сухоруков, Алексей Яковлевич (1916—1973) — Герой Советского Союза.